Aidan van Niekerk (né en 1997), coureur cycliste sud-africain
Dane van Niekerk (née en 1993), joueuse de cricket sud-africaine
Dennis van Niekerk (né en 1984), coureur cycliste sud-africain
Dewald van Niekerk (né en 1997), joueur de squash sud-africain
Joe van Niekerk (né en 1980), joueur de rugby à XV sud-africain
Kraai van Niekerk (né en 1938), homme politique sud-africain
Lara van Niekerk (née en 2003), nageuse sud-africaine
Morne van Niekerk (né en 1995), coureur cycliste sud-africain
Marlene van Niekerk (née en 1954), écrivaine sud-africaine
Nathania van Niekerk (née en 1999), nageuse sud-africaine
Pieter van Niekerk (né en 1978), joueur de rugby à XV sud-africain
Sybrand van Niekerk (1914-2011), homme politique sud-africain
Wayde van Niekerk (né en 1992), athlète sud-africain
Willie van Niekerk (1937-2009), médecin et homme politique sud-africain